Ле́хтонен () — финская фамилия. Известные носители:
  (род. 1944—1977) — финский футболист, тренер.
 Лехтонен, Анни (1866—1943) — карельская сказительница, причитальщица.
 Лехтонен, Венла (род. 1995) — финская биатлонистка.
 Лехтонен, Йоэль (1881—1934) — финский писатель.
 Лехтонен, Кари (род. 1983) — финский хоккеист.
 Лехтонен, Лари (род. 1987) — финский лыжник.
 
 Лехтонен, Мирья (1942—2009) — финская лыжница.
 Лехтонен, Ээро (1898—1959) — финский легкоатлет.

См. также 
 Лехтинен